Лена Шамамян ( ) — сирийская певица армянского происхождения. Родилась 27 июня 1980 года в Дамаске; начала петь с раннего детства, впервые выступив перед публикой в возрасте пяти лет.

Биография 
В 2002 году Лена Шамамян окончила факультет экономики управления Дамасского Университета, параллельно изучая основы ближневосточного песнопения в консерватории г. Халеб (Алеппо).
Пробуя себя в джазе и в исполнении армянских народных песен, в 2006 году Лена Шамамян выпустила свой первый альбом Hal Asmar Ellon. Альбом содержит песни в ближневосточном стиле с элементами джаза. Лена Шамамян выпустила этот альбом в сотрудничестве с Бейзелем Раджоубом — музыкантом из г. Халеб, исполняющим партии на трубе.

В сентябре 2006 года Шамамян вместе с Раджоубом выиграли первый конкурс ориентальной (восточной) музыки, проводимый радио Монте-Карло в культурном центре "Al Hussein" в Аммане (Иордания).
Окончив отделение классического вокала в 2007 г., в мае того же года Шамамян выпустила свой следующий альбом Shamat , презентация которого прошла в Дамаске (Al Hamra Theater).

Ещё в студенческие годы Шамамян участвовала в музыкальных проектах совместно с другими исполнителями — Глория Скалки (Италия), Кармен Филарна (Италия), Миа Битс (Голландия).

Являясь лауреатом различных международных музыкальных конкурсов, Лена Шамамян выступает с концертами в различных странах.
В настоящий момент певица работает над своим следующим альбомом под названием Rasael.

Лена Шамамян была приглашена в качестве жюри на конкурс армянской народной музыки Tsovits Tsov, проводившийся среди исполнителей армянской музыки из разных стран. Финал конкурса проходил 23 ноября 2014 г. в Государственном Кремлёвском Дворце, г. Москва.

Уникальность музыкального стиля Лены Шамамян как вокалистки заключается в гармоничном смешении традиций ориентальной музыки с элементами джаза вместе с армянской народной музыкой.

Дискография 
 2006: Hal Asmar Ellon
 2007: Shamat

Hal Asmar Ellon 
 Ala Mowj ElBahr
 Lama Bada Yatathana
 AlRouzana
 Hal Asmar Ellon
 Bali Ma`ak
 Ala Mowj ElBahr (2)
 Ya Mayla AlGhusson

Shamat 
 Yamma La La
 Da`ouni Ajoud
 Sahar
 Ya Msafra
 Sham
 Haowel Ya Ghannam
 Qabl ElEsha
 Bali Ma`ak
 Sariri Hoveen Mernim

Интересные факты 
 На родине Лены Шамамян, в Сирии, поклонники за утончённость и красоту голоса метафорически называют певицу "Дамаскским жасмином".

Публикации 
 Лена Чамамян в номинации "Талант месяца", учреждённого интернет-радио
 Концерт Лены Чамамян под эгидой ЮНЕСКО в Бейруте
 Lena Chamamyan live at UNESCO Theater
 Объявление о рождественском радио-концере Лены Чамамян

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальная страница в сети Facebook
 Официальная страница в сети Myspace Music
 
 
  حس وعذوبة صوتية في موسيقى لينا شماميان 
  لينا شاماميان تجمع في حنجرتها بين الشرق والغرب
  لينا شاماميان إلى مهرجان فيينا الدولي للموسيقا
  لقاء خاص مع: لينا شماميان

Примечания 

Певцы и певицы Сирии
Певцы и певицы Армении
Арабская музыка
Армянская музыка